Хабабаш — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в конце 338 — 336 годах до н. э.

О нём ничего не сообщают античные авторы, но он упоминается в довольно значительном числе египетских текстов. По-видимому, Хабабаш был нубийским князем из Южного Египта, которому на короткое время удалось установить свою власть в Египте. Тронное имя Хабабаша — Сененсетепенптах («Подобие Танена, избранник Птаха») — указывает на коронацию в Мемфисе. В одной надписи его назвали «сыном солнца».

В 330-х годах до н. э. Хабабаш возглавил военный поход в царство Куш. Поход, похоже, был очень неудачным — Хабабаш был разбит кушитским царем Настасеном, о чём свидетельствует стела, хранящаяся в Берлинском Египетском музее.

Стела сатрапов свидетельствует о том, что на втором году своего правления Хабабаш инспектировал укрепления в Дельте, чтобы отразить предстоящее нападение персов. Согласно тому же источнику, Хабабаш велел вернуть храму Буто земли, которые раньше были конфискованы персидским царём. Хабабаш был, по-видимому, побеждён Дарием III, и Египет вновь был подчинён персами. Дальнейшая судьба Хабабаша неизвестна.

Имя

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны по алфавиту
Правители Африки IV века до н. э.
Фараоны XXXI династии
Свергнутые монархи